Sticksmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sticksmyrtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Sticksmyrtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn